Гарза Ајала има више значења:

 Гарза Ајала, Пасо дел Мачо (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гарза Ајала (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику